L’Integrated Forecasting System (IFS) (Système de prévision intégré)  est un système de prévision numérique du temps global développé et mis à jour conjointement par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (en anglais ECMWF) basé à Reading en Angleterre et par Météo-France à Toulouse.

L'IFS est l’un des principaux modèles mondiaux de moyenne portée couramment utilisés dans le monde. Parmi ses principaux rivaux dans la fourchette de prévision de 6 à 10 jours, on compte le système de prévision mondial américain (GFS), le modèle multi-échelle environnemental du Canada (GEM et GDPS) et le modèle unifié britannique Met Office. La version de l'IFS exécutée au CEPMMT est souvent appelée "ECMWF" ou "modèle européen" en Amérique du Nord, ce qui la distingue du modèle américain Global Forecast System (GFS).

Structure 

Il comprend un modèle atmosphérique spectral avec un système de coordonnées verticales suivant le terrain couplé à un système d'assimilation de données 4D-Var. En 1997, l’IFS est devenu le premier système de prévision opérationnel à utiliser 4D-Var. Le CEPMMT et Météo-France utilisent l’IFS pour établir des prévisions météorologiques opérationnelles, mais en utilisant une configuration et une résolution différentes (la configuration de Météo-France est appelée ARPEGE).

Le CEPMMT exécute l'IFS dans plusieurs configurations. La configuration « HRES », la plus haute résolution, est exécutée toutes les douze heures sur dix jours avec une résolution horizontale de 9 km en utilisant 137 couches à la verticale. Le système d'ensembles « ENS » de 51 membres est également exploité toutes les douze heures sur 15 jours avec une résolution horizontale de 18 km et 91 couches à la verticale.

Le CEPMMT utilise également une version plus grossière de l’IFS sur une période de 45 jours. Cette version est exécutée toutes les semaines avec une sortie tous les cinq jours. Il existe également une version pour une période d'un an. Toutes les versions du modèle, sauf HRES, sont couplées au modèle océanique NEMO.

Utilisation 

De nombreux États membres du CEPMMT utilisent les prévisions globales de l'IFS pour définir les conditions aux frontières de leurs propres modèles de prévision à résolution supérieure. Les prévisions du CEPMMT sont gratuites pour les services météorologiques nationaux de ses États membres, mais des frais sont facturés aux utilisateurs commerciaux, tandis que des données opérationnelles limitées (variables de sélection parmi les variables HRES et ENS sur dix jours) sont disponibles directement aux consommateurs sous licence non commerciale Creative Commons qui interdire les œuvres dérivées (CC-BY ND NC). Ceci contraste avec les sorties des modèles GFS et GEM/GDPS qui sont sous licence libre à tous les utilisateurs.

Le code source complet de l'IFS n’est disponible que pour les services météorologiques nationaux des États membres du CEPMMT, mais le code source du modèle d’atmosphère est disponible pour les autres utilisateurs non commerciaux sous la forme d’OpenIFS. Le modèle climatique CE-Terre est basé sur l'IFS.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 National Centers for Environmental Prediction
 Centre météorologique canadien
 Centre européen de prévision météorologique à moyen terme

Lien externe 
 
 
 
 

Modèle de prévision numérique du temps du CEPMMT